54-й выпуск  Тура Дренте — шоссейной однодневной велогонки по дорогам нидерландской провинции Дренте. Гонка прошла 12 марта 2016 года в рамках Европейского тура UCI 2016. Победу одержал нидерландский велогонщик Йеспер Асселман из команды «».

Участники 
В гонке приняли участие 24 команды: команда категории UCI WorldTeam  — , 8 проконтинентальных команд и 15 континентальных. Всего на старт соревнования вышли 186 гонщиков. До финиша доехали 130 спортсменов.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Тур Дренте 2016 на FirstCycling
 
 
 
 

2016 год в велоспорте
Спорт в Нидерландах в 2016 году
Март 2016 года